Daphne Akhurst e Jean Borotra hanno battuto in finale Esna Boyd e Jack Hawkes per walkover.

Teste di serie 

 Boyd Boyd /  Jack Hawkes (finale)
 Daphne Akhurst /  Jean Borotra (Campioni)

 Sylvia Harper /  Toto Brugnon (semifinali)
 Louise Bickerton /  Christian Boussus (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1928